Crémieux ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Crémieux (Isaac Moïse Crémieux; 1796–1880), Rechtsanwalt, Politiker, Repräsentant des Consistoire central des Juifs Français und Journalist
 Anne-Claude Crémieux (* 1955), französische Infektiologin
 Benjamin Crémieux (1888–1944), französischer Schriftsteller jüdischer Herkunft
 Fernand Crémieux (1857–1928), französischer Politiker
 Hector Crémieux (1828–1892), französischer Dramatiker und Librettist
 Henri Crémieux (1896–1980), französischer Schauspieler
 Jean-Louis Crémieux-Brilhac (1917–2015), französischer Widerstandskämpfer und Historiker
 Suzanne Crémieux (1895–1976), französische Politikerin